Сигфред Фром (, 12 декабря 1925 — апрель 1998) — датский шахматист. Входил в число сильнейших шахматистов Дании 1960-х гг. Регулярно выступал в национальных чемпионатах (лучший результат — дележ 5—6-го мест в 1961 и 1962 гг.). В 1960, 1962 и 1964 гг. в составе сборной Дании участвовал в шахматных олимпиадах. В 1970 г. в составе национальной сборной принимал участие в командном первенстве Европы. В 1963 г. представлял Данию на турнире северных стран.

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 
 Партии С. Фрома в базе Chessgames
 Личная карточка С. Фрома на сайте 365Chess
Шахматисты Дании
Шахматисты XX века
Участники шахматных олимпиад
Участники командных чемпионатов Европы по шахматам